Montejurra puede hacer referencia a:
 Montejurra, una montaña del norte de la península ibérica, en la zona del Prepirineo, situada en la comunidad autónoma española de Navarra.
 Sucesos de Montejurra, unos sucesos violentos acaecidos en 1976 en la montaña anterior.
 Actos de Montejurra, una serie de actos que se llevan a cabo anualmente desde mediados del siglo  en la montaña anterior.
 Montejurra, una revista publicada entre 1960 y 1971.